|-
| 95601 - || || 20 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95602 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95603 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95604 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95605 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95606 - || || 20 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95607 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95608 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95609 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95610 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95611 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95612 - || || 20 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95613 - || || 30 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95614 - || || 31 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95615 - || || 31 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95616 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95617 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95618 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95619 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95620 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95621 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95622 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95623 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95624 - || || 13 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95625 - || || 8 d'abril, 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie, A. B. Jordan, J. L. Elliot
|-
| 95626 - || || 13 d'abril, 2002 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| 95627 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95628 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95629 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95630 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95631 - || || 3 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95632 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95633 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95634 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95635 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95636 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95637 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95638 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95639 - || || 8 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95640 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95641 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95642 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95643 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95644 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95645 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95646 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95647 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95648 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95649 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95650 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95651 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95652 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95653 - || || 11 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95654 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95655 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95656 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95657 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95658 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95659 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95660 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95661 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95662 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95663 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95664 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95665 - || || 13 d'abril, 2002 || Needville || Needville
|-
| 95666 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95667 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95668 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95669 - || || 15 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95670 - || || 14 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95671 - || || 14 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95672 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95673 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95674 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95675 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95676 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95677 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || M. White, M. Collins
|-
| 95678 - || 2002 HM || 16 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95679 - || 2002 HX || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95680 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95681 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95682 - || || 19 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95683 - || 2002 JA || 2 de maig, 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 95684 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95685 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95686 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95687 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95688 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95689 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95690 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95691 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95692 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95693 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95694 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95695 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95696 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95697 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95698 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95699 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95700 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5